А-2 может означать:
 А-2 — советский учебный планёр конструкции Олега Антонова.
 А-2 (АГ-24) — советская подводная лодка времён Великой Отечественной войны.